Стани́слав Любоми́рский:
 Любомирский, Станислав (1583—1649) — воевода краковский (1638), русский (с 1625), муж Софии Острожской.
 Любомирский, Станислав (1704—1793) — воевода брацлавский (1764), киевский (1772).
 Любомирский, Станислав (1722—1783) — государственный деятель Речи Посполитой, великий коронный маршалок (1766).
 Любомирский, Станислав Ираклий (1642—1702) — крупный польский магнат, князь Священной Римской империи.